Yui Kamiji è la detentrice del titolo che però ha perso in finale contro  Jordanne Whiley con il punteggio di 6-4, 0-6, 6-1.

Teste di serie 
 Jiske Griffioen (semifinale)
 Aniek van Koot (semifinale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

US Open 2015